Osoby o tym nazwisku:
 Attila Szekrényessy – węgierski łyżwiarz figurowy
 Piroska Szekrényessy – węgierska łyżwiarka figurowa